Selvportræt har flere specialiseringer:
 Selvportræt
 Selfie - nydansk ord som betyder et typisk uformelt fotografisk selvportræt
 Selvportræt (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1968 instrueret af Peter Louis-Jensen

Kunst 
 Selvportræt (Dürer, München)

Se også 
 Portrætmaleri